Tamboura, est un instrument de musique à cordes.
 Tamboura, une ville du Soudan du Sud.

Ascofaré Ouleymatou Tamboura (née en 1955), femme politique malienne